Багчейзинг ( — «охота за жуком») — добровольное и осознанное заражение себя ВИЧ-инфекцией путём вступления с ВИЧ-положительным лицом в незащищённый половой контакт. В английском языке для данного явления используются термины bugchaser (багчейзер) — «охотник за жуком» и giftgiver (гифтгивер) — «даритель» вируса. Явление багчейзинга является относительно новым и недостаточно изучено. Феномен багчейзинга наиболее часто встречается среди мужчин, имеющих однополые сексуальные контакты, хотя наблюдается и в гетеросексуальной среде.

Ограничение термина 
К багчейзингу не следует относить случаи, когда заражение ВИЧ происходит по неосторожности или незнанию, например, в случае разрыва презерватива или незнания о ВИЧ-статусе партнёра. Кроме того, не следует путать багчейзинг и barebacking, при котором человек также вступает в незащищённые половые контакты, однако его целью не является заражение, хотя человек и осознаёт его возможность. Бейрбэккеры осознают возможность заражения, а багчейзеры целенаправленно ищут его. Багчейзеры составляют особую сексуальную фетишистскую субкультуру.

Дискуссии о масштабах распространения багчейзинга в гей-среде 
Впервые широкое внимание к феномену багчейзинга привлекла в феврале 2003 года публикация Грегори А. Фримана «В поисках смерти» в журнале Rolling Stone, в которой он описывал некую субкультуру среди мужчин, практикующих однополый секс, для которых такая «охота за вирусом» либо «предоставление подарка» стала своеобразным сексуальным фетишем. В статье Фриман приводил данные психиатра из Сан-Франциско Роберта Сабая (), утверждавшего, что до 10 тысяч новых заражений ВИЧ ежегодно приходится на таких «охотников за вирусом».

Вышедшая в Rolling Stone статья подверглась большой критике за использование в ней сомнительных источников и представление явления как весьма значимого в гей-среде. Сам доктор Сабай в интервью журналу Newsweek утверждал, что никогда не приводил тех данных, которые цитировались в Rolling Stone. Доктор Маршалл Форштайн (), на которого также ссылался Фриман в своей статье, утверждая, что багчейзинг является широко распространённым сексуальным фетишем в гей-среде, позднее заявил, что он знаком с данным явлением, но никогда не утверждал о его широком распространении среди геев. Сабай и Форштайн однако согласились с тем, что явление бейрбэккинга (незащищённые сексуальные контакты) в последние годы возросло, но лишь очень немногих людей, практикующих такой незащищённый секс, можно отнести к багчейзерам. Фриман в ответ на заявления Сабая и Форштайна выразил своё удивление, однако не смог предъявить никаких доказательств, так как не вёл во время интервью с ними никаких записей. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний также признался, что не обладает никакой статистикой по данному вопросу.

Статья в Rolling Stone была резко раскритикована и английским автором и блогером , назвавшим мнение о широком распространении багчейзинга среди геев «городской легендой». Также с критикой статьи выступил Альянс геев и лесбиянок против диффамации, который обвинил Фримана в сознательном манипулировании информацией.

В 2006 году британская телекомпания Би-би-си в рамках телевизионного расследования провела изучение распространения багчейзинга в стране. В результате расследования на сайтах знакомств для геев была создана анкета «дарителя подарка», на которой предлагался секс для желающих «охотников за жуком». В результате чего через несколько дней с подставным гифтгивером связалось уже с дюжину потенциальных багчейзеров. Однако позднее при личной встрече оказалось, что все они проявляли лишь потенциальный интерес, однако отказались от реального заражения.

Уилл Натленд () из  и руководитель  Дебора Джек () подтвердили, что им знакомы лишь очень малое количество случаев, когда люди добровольно ищут заражения ВИЧ или одержимы желанием передачи ВИЧ.

Руководитель немецкой организации по профилактике ВИЧ/СПИДа  Кай-Уве Меркених () также приводит схожие данные. По его словам, во всей Германии найдётся не более пары сотен человек, фантазирующих о потенциальном багчейзинге, однако среди них будет не более десятка, которые действительно когда-либо воплотят в жизнь данную фантазию.

Научные исследования багчейзинга среди геев

Мотивы багчейзинга 
Московитц и Ролофф, анализируя имеющиеся публикации по данной тематике, выделяют четыре основные группы причин, по которым у некоторых гомосексуальных мужчин возникает тяга к добровольному заражению ВИЧ. Одной из причин называется стремление вхождения в некое особое «братство посвящённых», которое более сплочено, чем разрозненная группа гомосексуальных мужчин.

Другой причиной является нежелание предохраняться и желание свободно заниматься сексом, более не боясь заразиться ВИЧ. Такая точка зрения получила название «метафоры диабета», так как такие люди легкомысленно сравнивают ВИЧ с диабетом, поскольку современная медицина позволяет людям с ВИЧ доживать до старости, принимая лекарства.

К третьей группе можно отнести людей, отрицающих СПИД как таковой и отвергающие «СПИД-истерию» как выдуманную теорию.

К четвёртой группе Московитц и Ролофф относят геев, придерживающихся мнения о том, что СПИД является неотъемлемой частью жизни гея, и желающих скорее заразиться, чтобы не испытывать постоянного стресса из-за страха случайного заражения.

Среди других причин, толкающих людей на этот шаг, может быть желание умереть, ощущение никчёмности собственной жизни или даже желание «разделить» участь с любимым партнёром.

Связь с сексуальными девиациями 
Московитц и Ролофф в своём исследовании связывают багчейзинг с сильной сексуальной зависимостью. Мужчины, желающие получить вирус, обычно ведут неразборчивую половую жизнь, вступая в частые незащищённые половые контакты как с ВИЧ-положительными лицами, так и с лицами с неизвестным ВИЧ-статусом. Также они чаще имеют анальные сношения в пассивной роли, так как именно пассивный анальный секс является наиболее рискованным для заражения ВИЧ.

По мнению Московитца и Ролоффа, именно гиперсексуальность и пресыщенность половой жизнью толкает некоторых людей к багчейзингу. «Охотники за вирусом», как правило, подвержены различного рода сексуальным фетишам, БДСМ-практикам или сексуальным девиациям. Кроме того, багчейзеры часто подвержены мазохистским тенденциям и воспринимают «получение вируса» как высшую точку подчинения.

Отражение темы в массовой культуре 
Тема багчейзинга поднимается, например, в 10-й серии 4 сезона культового гей-сериала «Близкие друзья», когда с одним из персонажей, больным ВИЧ, пытается вступить в сексуальный контакт молодой парень с целью получить от него вирус.

В 13-й серии седьмого сезона сериала «Скорая помощь» также затрагивается данная тема, когда один из пациентов клиники расстраивается после получения отрицательного результата теста на ВИЧ после многочисленных незащищённых контактов со своим ВИЧ-инфицированным партнёром, с которым он хочет разделить участь.

Правовое регулирование вопроса

Россия 
Статья 122 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность как за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией без фактического заражения, так и за фактическое заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. В то же время «лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо заражённое ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения».

См. также 
 Влечение к смерти
 Самоповреждение
 Рискованное сексуальное поведение

Примечания

Литература 
 

 

 
 Heide Funk, Karl Lenz: Sexualitäten: Diskurse und Handlungsmuster im Wandel, Juventa 2005, Kap. 5.3 «Bug Chasing», p. 170—171, ISBN 3-7799-1373-9

Ссылки 
 Wild Germany: Bugchasing — документальный фильм канала ZDF из цикла «Дикая Германия»
 
 

ВИЧ-инфекция
Безопасный секс
Сексуальный фетишизм
Однополая сексуальность
Сексуальные субкультуры
Сексуальные девиации
ЛГБТ-сленг